Euclide ( en grec ancien, transcrit Euclid ou Euclides dans certaines langues européennes), est un nom masculin d'origine grecque.

Sciences et techniques

Astronomie et astronautique 
 (4354) Euclide est un astéroïde de la ceinture principale.
 Euclid est un télescope spatial.
 Euclides est un cratère lunaire.

Informatique 
 Euclid est un langage de programmation.
 Euclid est un logiciel de CAO.

Mathématiques 
Beaucoup de concepts mathématiques sont qualifiés d'euclidiens en référence au mathématicien de la Grèce antique Euclide :
 Algorithme d'Euclide pour le PGCD.
 Division euclidienne, et lemme d'Euclide sur la divisibilité.
 Les Éléments d'Euclide, son traité de mathématiques et géométrie euclidienne.
 Espace euclidien
 Verger d'Euclide

Culture et société

Arts plastiques 
 Euclide est un tableau de José de Ribera, peint entre 1630 et 1635.

Enseignement et recherche 
 Le pôle universitaire Euclide est une organisation internationale universitaire.

Entreprises et produits 
 Euclid Trucks est un ancien constructeur de camions américain.

Anthroponyme 

 Euclide, dit parfois Euclide d'Alexandrie, un mathématicien grec de l'époque hellénistique ; 
 Euclide de Géla, fils du tyran Hippocrate () ;
 Euclide de Mégare, un philosophe grec () ;
 Euclide, un sculpteur hellénistique ;
 Euclide de Nicomédie ;
 Euclides da Cunha (1866-1909), un écrivain, sociologue et ingénieur brésilien ;
 Euclide Tsakalotos (1960-), un homme politique et économiste grec.

Toponyme

Brésil 
 Euclides da Cunha, une commune de l'État de Bahia ;
 Euclides da Cunha Paulista, une commune de l'État de São Paulo ;

États-Unis 
 Euclid, une ville de l'Ohio,
 Euclid Beach Park, un ancien parc de cette ville ;
 Euclid Avenue, une station de métro de New York.